Der Coupe d’Europe 1990/91 ist ein Dreiband-Mannschaftsturnier im Karambolagebillardsport. Die 33. Auflage fand vom 7. bis zum 9. Juni 1991 in Helsingborg statt.

Turniermodus 
Gespielt wurde eine Finalrunde mit sechs Mannschaften.

Geschichte 
Teletronika Zundert gewann zum ersten Mal den Coupe d’Europe vor Titelverteidiger B.K. Borgen Helsingborg und dem Billard Club de J.A.M.A. aus Paris.

Die Finalrundenergebnisse sind nicht komplett vorhanden.
Erstmals wurde im Satzsystem mit zwei Gewinnsätzen bis 15 Punkte gespielt.

Qualifikationsspiele für die Endrunde in Helsingborg

Finalrunde in Helsingborg

Gruppe A

Abschlusstabelle Gruppe A

Gruppe B

Abschlusstabelle Gruppe B

Halbfinale

Endspiele

Abschlusstabelle 1990/91

Einzelnachweise 

1991
Coupe dEurope 1990/91
Billardturnier in Helsingborg